Михаил Григорьевич Назаров (1878 — 1932) — участник революций 1905—1907 и 1917 годов, участник гражданской войны, машинист паровоза депо станции Златоуст, Герой Труда.

Биография 
Родился в 1878 году в селе Никольск Буинского уезда Симбирской губернии в семье крестьянина-бедняка.

С 14 лет начал работать: учеником на заводе Крестовниковых в Казани (1892—1896), на волжских пароходах «Могучий» и «Меридиан» (до 1899 года), помощником машиниста паровоза в депо Сызрань (до 1901 года). С 1901 года в Златоусте — слесарь паровозного депо, затем машинист паровоза.

С 1905 года член РСДРП(б). Участвовал в революции 1905—1907 годов в Златоусте. В 1914 году был уволен с железной дороги как неблагонадежный и до 1917 года работал на металлургическом заводе (Златоуст), машинистом паровоза.

В 1917 году — один из организаторов Красной Гвардии на станции Златоуст. С января 1918 года — в Петрограде, на съезде железнодорожников.

Во время гражданской войны — командир бронесил 5-й Армии. После освобождения Златоуста руководил здесь железнодорожным ревкомом, участвовал в восстановлении разрушенного железнодорожного транспорта. С сентября 1920 года — комиссар железнодорожного коммунистического отряда по борьбе с бандитизмом. С 1922 года — вновь машинист паровоза депо станции Златоуст.

В 1929 году добровольцем участвовал в боях на КВЖД (Дальний Восток) на бронепоезде в составе 1-й Приморской и 26-й Златоустовской дивизии. После завершения боев на КВЖД — машинист паровоза депо станции Златоуст.

Умер в Златоусте в 1932 году. Похоронен у подножия памятника, установленного на месте первого боя с белочехами.

Память 
Именем Назарова названа улица и поселок, его имя носила пионерская дружина школы № 21 (станция Златоуст).

Награды 
За долголетнюю самоотверженную работу на железнодорожном транспорте 20 августа 1928 года был удостоен звания Героя Труда.

Кавалер двух орденов Красного Знамени (1919, 1929).

Примечания

Ссылки 
 Златоустовская энциклопедия
 НАЗАРОВ Михаил Григорьевич

Герои Труда